La frase La fuerza del destino se puede referir a:

 La fuerza del destino (La forza del destino, en italiano), ópera de Giuseppe Verdi y Francesco Maria Piave (1862);
 «La fuerza del destino», canción de Mecano publicada como sencillo del álbum Descanso dominical (1988);
 La fuerza del destino, álbum tributo a Mecano y también CD sencillo de la cantante mexicana Fey (2004);
 La fuerza del destino, tour de Ana Torroja por España e Hispanoamérica (2006-2007);
 La fuerza del destino, telenovela producida por Rosy Ocampo para Televisa (2011).